Hōchō (包丁) és el nom que reben els ganivets utilitzats a la gastronomia japonesa. Quan és el segon element d'una paraula composta, per raons d'eufonia, el terme en general passa a pronunciar-se bōchō. Existeixen nombrosos ganivets segons l'ús que se li vulgui donar:
 Degui bōchō (出刃包丁), per tallar peix i carn.
 Hanchō hōchō (半丁包丁), per tallar peix en filets, més curt que el oroshi bōchō
 Oroshi hōchō (おろし包丁), per tallar peix en filets.
 Menkiri bōchō (麺切り包丁), també anomenat soba bōchō o udon bōchō, per tallar fideus.
 Nakiri bōchō (菜切り包丁), per tallar verdures.
 Sashimi bōchō (刺身包丁), per tallar peix i marisc per preparar sashimi.
 Unagisaki hōchō (鰻サキ包丁), per tallar anguiles en filets.
 Usuba bōchō (うすば包丁), per tallar verdures, més fi que el nakiri bōchō.

Ganivets de cuina japonesos
Paraules en japonès